Le patronyme Cassart, Cassard ou ses formes néerlandaises Cassaert ou  Casaert indiquent un surnom péjoratif dérivé de casser: celui qui casse, qui brise.
 

 Jean Cassart (1906-1980), officier de carrière
 Jean Cassart (1908-1991), chanoine et généalogiste belge
 Caroline Cassart-Mailleux (1973-), femme politique belge